E-Post steht für:
 E-Post, deutsche Bezeichnung für E-Mail
 ePost (Service), Angebote der Deutsche Post AG

Siehe auch:
 E-Postbrief